Аль-Якубі - Абуль-Аббас Ахмад ібн Ісхак аль-Аббасі (араб. اليعقوبي‎; народ. в Багдаді — пом. 897 або 905 року) — арабський історик.
 Мохамед Алі Якубі (араб. محمد علي اليعقوبي‎, нар. 5 жовтня 1990, Кайруан) — туніський футболіст.